(365) Кордуба () — крупный астероид главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу C. Он был открыт 21 марта 1893 года французским астрономом Огюстом Шарлуа в обсерватории Ниццы и назван в честь латинского названия испанского города Кордова.

 

Фотометрические наблюдения, проведённые в 2007 году в обсерватории Palmer Divide (Колорадо-Спрингс), позволили получить кривые блеска этого тела, из которых следовало, что период вращения астероида вокруг своей оси равняется 6,551 ± 0,002 часам, с изменением блеска по мере вращения 0,05 m. Это значение несколько отличается от данных, полученных в 2004 году, которые определяют период вращения астероида равным 6,354 часов, но эту разницу можно объяснить погрешностями измерения.

См. также 
 Список астероидов (301—400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Огюстом Шарлуа
Астероиды диаметром от 100 до 200 км
Астероиды, названные в честь городов